Schönberg är ett namn som används som efternamn i flera länder, däribland Sverige. Det förekommer vidare som ortnamn i tyskspråkiga områden. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Schönberg 372
 Skönberg 3
Tillsammans blir detta 375 personer. För Tyskland uppskattas antalet bärare av namnet till 3648 personer.

Den internationellt mest kände med namnet Schönberg är den österrikisk-amerikanske tonsättaren Arnold Schönberg, skapare av ett system för tolvtonsmusik.

Personer med efternamnet Schönberg eller med varianter av detta namn

 Alexander Schönberg (1892–1985), tysk kemist
 Anders Schönberg den äldre (1689–1759), svensk hovjägmästare och riksdagsman 
 Anders Schönberg den yngre (1737–1811), svensk historiker
 Anna Schönberg (född 1935), svensk skådespelare
 Arnold Schönberg (1874–1951), österrikisk-amerikansk tonsättare
 Béatrice Schönberg (född 1953), fransk programledare, journalist och skådespelare
 Birger von Cotta-Schønberg (1889–1958), dansk skådespelare
 Claude-Michel Schönberg (född 1944), fransk skivproducent, skådespelare, sångare och musikalförfattare
 Dagny Schönberg (1908–1997), svensk konstnär och författare
 Edvard Schønberg (1831–1905), norsk obstetritiker
 Gustaf Ulrik Schönberg (1844–1927), svensk tidningsman, diktare och visförfattare
 Gustav von Schönberg (1839–1908), tysk nationalekonom
 Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1865–1921), tysk radiolog och kirurg
 Ib Schønberg (1902–1955), dansk skådespelare
 Mário Schönberg (1914–1990), brasiliansk elektroingenjör, konstkritiker och författare
 Michael Schjønberg (född 1967), dansk fotbollsspelare och tränare
 Stig Gustav Schönberg (född 1933), svensk tonsättare och organist
 Yngve Schönberg (1884–1968), svensk journalist, redaktör och manusförfattare

Adlig ätt 
 Schönberg (adlig ätt), svensk adlig ätt, adlad 1653, utslocknad 1811

Referenser 

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn